A Copa do Brasil de 2008 foi a vigésima edição dessa competição brasileira de futebol. Foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas), com o Sport sagrando-se campeão sobre o Corinthians. Com o título, a equipe pernambucana ergueu o novo troféu da competição, instituído neste ano.

O regulamento é semelhante ao de 2007 em que foi invertida a ordem de prioridades entre os campeonatos estaduais e o ranking histórico da CBF. Anteriormente, se uma equipe que estivesse entre os 10 primeiros colocados no ranking se classificasse através do campeonato estadual, a vaga era preenchida por uma equipe do mesmo estado. Agora, esta vaga será ocupada pela equipe em 11º lugar no ranking.

Os clubes envolvidos com a Copa Libertadores da América de 2008 (Fluminense, São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro) não participam deste torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental.

Participantes

Estaduais e seletivas 

As 54 vagas destinadas aos clubes mais bem colocados em seus campeonatos estaduais são divididas entre as 27 federações de acordo com os pontos de seus clubes no ranking da CBF. Os cinco primeiros colocados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná) têm direito a três vagas; os classificados entre o 6º e 22º lugar têm direito a duas vagas; e os cinco últimos colocados (Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima) têm direito a apenas uma vaga.

Normalmente, as equipes mais bem classificadas nos campeonatos estaduais ficam com as vagas daquela federação. Porém, algumas federações realizam torneios especiais, como a Taça Minas Gerais ou a Copa FPF em São Paulo, para classificarem um representante para a Copa do Brasil.

¹ O vice-campeão estadual (Cruzeiro) se classificou à Copa Libertadores da América de 2008, abrindo uma vaga.
² O vice-campeão estadual se qualifica à Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007.
³ O campeão estadual (Flamengo) se classificou à Copa Libertadores da América de 2008, abrindo uma vaga.
4 O campeão estadual (Santos) e o 3º colocado (São Paulo) se classificaram à Copa Libertadores da América de 2008, abrindo duas vagas.

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, os 10 clubes classificados pelo ranking da CBF são:

 Atualizado em 12 de dezembro de 2007

 O Fluminense-RJ (11°), como campeão da Copa do Brasil 2007, está classificado para a Copa Libertadores da América de 2008.
 O São Paulo (5°), como Campeão Brasileiro de 2007, está classificado para a Copa Libertadores da América de 2008.
 O Flamengo-RJ (4º), o Cruzeiro-MG (9º) e o Santos-SP (10º) também se classificaram para a Copa Libertadores da América de 2008, através do Campeonato Brasileiro de 2007.
 Grêmio-RS (1º), Atlético-MG (6º), Botafogo-RJ (12º), Goiás-GO (14º), Sport-PE (16º), Bahia-BA (18º) e Vitória-BA (20º) se classificaram através das competições estaduais (veja acima).

Sistema de disputa 
A disputa se dá no sistema eliminatório simples ("mata-mata"), ou seja, as 64 equipes são divididas em chaves de dois, decidindo em dois jogos, cada jogo com um deles como mandante. Aquele que conseguir mais pontos passa para a fase seguinte, onde o sistema se repete até a final, que decide o campeão. Nas duas primeiras fases, se o time visitante vencer por diferença maior ou igual a dois gols no jogo de ida estará automaticamente classificado para a fase seguinte.

Em caso de empate de pontos, os critérios de desempate são:

 Saldo de gols
 Número de gols marcados como visitante (para jogos em estádios diferentes)

Persistindo o empate, a decisão acontece através da cobrança de pênaltis ao final do jogo de volta.

O campeão tem vaga garantida na Copa Libertadores da América de 2009.

Confrontos 
Na 1ª e 2ª fases, o time melhor qualificado no ranking nacional joga a primeira partida com o mando de campo do adversário. Caso este time vença a partida por dois ou mais gols de diferença, está automaticamente classificado para a próxima fase.

Nas fases seguintes, a ordem dos jogos será definida por sorteio e a partida de volta é obrigatória.

(*) – jogam a partida de ida em casa

¹ - O Maranhão foi eliminado pela escalação de oito jogadores irregulares.

Final

Premiação

Artilharia

Classificação geral

Ver também 

 Copa do Brasil de Futebol

Ligações externas 
 Regulamento oficial da Copa do Brasil 2008
 Tabela da Copa do Brasil no Terra
 Últimas notícias da Copa do Brasil no Portal Terra